Зенитар — серия советских компактных объективов для зеркальных фотоаппаратов.
 Зенитар — в игровой вселенной TES — один из Аэдра.